Cockerell se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Theodore Dru Alison Cockerell
 Theodore Dru Allison Cockerell